Кубок Алгарве — международный турнир, разыгрываемый национальными женскими командами по футболу. Команда может быть специально приглашена на турнир. Розыгрыш проводится ежегодно в регионе Алгарви (Португалия), начиная с 1994 года. Наряду с выступлениями национальных команд на Олимпийских играх и Чемпионатах мира, является одним из наиболее престижных турниров в женском футболе. Также разыгрывается Кубок Алгарве для мужчин до 17 лет, который проходит ежегодно в феврале.

В настоящее время принять участие в турнире приглашаются 12 команд, из которых восемь лучших. Команды делятся на три группы — A, B и C. Группа C была добавлена в 2002 году для того, чтобы команды более низкого уровня могли получить опыт в играх с более титулованными. Текущий обладатель Кубка Алгарве — сборная США.

Первоначально команды играют round-robin. Затем их места распределяются следующим образом:

 11-е место: Команды, занявшие последние места в Группе С играют одну игру.
 9-е место: Победители Группы С играют одну игру с командами, занявшими 4-е места в Группах А и В.
 7-е место: Победитель Группы С играет одну игру с командой, занявшей более высокое 4-е место в Группах А и Б.
 5-е место: Команды, занявшие третье место из Групп А и В проводят одну игру.
 3-е место: Команды, занявшие второе место в Группах А и В проводят одну игру.
 1-е место: Команды, занявшие первое место в Группах А и В проводят одну игру.

Наиболее удачно в турнире выступают сборные США (восемь побед) и Норвегии (шесть побед). Однако в последнее время титулы чаще выигрывает сборная США, тогда как Норвегия побеждала в 1990-х годах. Трижды на турнире одерживала победу сборная Швеции, дважды — КНР, однажды побеждал текущий чемпион мира — сборная Германии. США, Норвегия и Германия — три сборные, которым удавалось выигрывать и титул чемпиона мира ФИФА и Кубок Алгарве.

Кубок Алгарве как ежегодное событие в женском футболе, не имеет аналогов для мужских сборных. Кроме того, так как профессиональных женских футбольных сборных гораздо меньше, чем мужских, в процессе отбора сборных на турнир не возникает конфликтных ситуаций.

Призёры турнира

Участие сборных в турнире 
1994-2009 год.

2010-по н.в

Ссылки 
 История женского футбола, ссылки и результаты на RSSSF.com

Международные соревнования по футболу в Португалии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1994 года
Соревнования по женскому футболу